Henri Delaborde – schermidore francese
 Henri Delaborde – critico d'arte e pittore francese